Глебково — посёлок в Рыбновском районе Рязанской области, административный центр Глебковского сельского поселения.

География 
Расположен на берегу реки Пилис в 13 км на северо-запад от райцентра Рыбное.

История 
В XIX — начале XX века на месте посёлка располагался хутор Глебково, входивший в состав Старолетовской волости Зарайского уезда Рязанской губернии.

С 1929 года хутор входил в состав Срезневского сельсовета Рыбновского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области.

Перед Великой Отечественной войной близ хутора организовано отделение коневодческого совхоза, позднее — Опытный конезавод № 98. С 2005 года посёлок Глебково является административным центром Глебковского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района